Дани́ни — итальянская фамилия. Известные носители:
 Данини, Сильвио (1867—1942) — итальянский архитектор, работавший в Петербурге, придворный архитектор Николая II.
 Данини, Евгений Сильвиевич (1894—1954) — советский учёный, биолог, сын предыдущего.
 Данини, Софья Михайловна (1884— ?) — историк, член Кружка молодых историков.

Примечания